Nom de plusieurs localités du Royaume-Uni et des États-Unis et du Canada :
Shrewsbury, ville britannique dans le Shropshire (Angleterre) ;
Shrewsbury, ville américaine dans l'État de Louisiane ;
Shrewsbury, ville américaine dans l'État du Massachusetts ;
Shrewsbury, une ville de la proche banlieue de Saint-Louis, dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri ;
Shrewsbury, ville américaine dans l'État du New Jersey ;
Shrewsbury, ville américaine dans l'État de Pennsylvanie ;
Shrewsbury, ville américaine dans l'État du Vermont.
Shrewsbury, ville américaine dans l'État de Virginie-Occidentale.